Hersilia (mythologie), een god in de Romeinse mythologie
 Hersilia (geslacht), een geslacht van spinnen